Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 2013 проходили в рамках Туру ATP Challenger 2013.

Ораціо Себаллос був чинним чемпіоном, але цього разу не брав участі.

Олександр Недовєсов здобув титул, у фіналі перемігши Хав'єра Марті 6–0, 6–1.

Сіяні гравці 

  Андреас Гайдер-Маурер (Чвертьфінали)
  Філіппо Воландрі (2-ге коло)
  Вейн Одеснік (1-ше коло)
  Рубен Рамірес Ідальго (Півфінали)

  Маттео Віола (2-ге коло)
  Даніель Муньйос де ла Нава (1-ше коло)
  Олександр Недовєсов (переможець)
  Факундо Аргуельйо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 
 

Prague Open
ATP Challenger Tour